Anna Gloria Nieri, nota come Annagloria – cantante italiana
 Enrico Nieri – ex calciatore italiano
 Idelfonso Nieri – filologo e letterato italiano
 Nicolás Nieri – ex calciatore peruviano